Sura (în arabă: سورة‎ translit: sūrah; plural: suwar) este termenul specializat în limba arabă pentru desemnarea unui capitol coranic. Coranul cuprinde 114 sure, ordonate nu în ordinea revelării, ci a lungimii, începând de la a II-a sură încolo. Fiecare sură este compusă din mai multe versete (ar.: ayah, "semn", "verset"). 

Cea mai lungă sură este a II-a, Al-Baqarah (Vaca), ce are 286 de versete, iar cele mai scurte sure au 3 versete. Prima sură, Al-Fatihah (Deschizătoarea), are 7 versete.

Din punct de vedere cronologic, surele se împart în sure meccane și sure medinite. Primele sunt cele revelate la Mecca înainte de Hegira, iar cele din a doua categorie sunt surele revelate la Medina, după anul 622.

Lista surelor din Coran

Islam
Coran
Cuvinte și expresii în limba arabă